Поно́жі (род. відм. поножей) або підніжки — частина традиційного ткацького верстата, педалі для розсування ниток основи
 По́ножі (род. відм. поножів) або наголінники — елемент захисного обладунку, призначений для захисту гомілок

Примітки